

Geografische locaties 
 Sagan, de Duitse benaming voor de Poolse stads Żagań
 Hertogdom Sagan, een hertogdom rond deze plaats
 Sagan, een stad in Ethiopië
 Sagan, een rivier in Ethiopië
 Sägån, een Zweedse rivier die plaatselijk bekendstaat als de Svensbyån

Personen met de achternaam Sagan 
 Carl Sagan (1934-1996), Amerikaans astronoom en populariseerder van de wetenschap
 Françoise Sagan (1935-2004), Frans schrijfster
 Hedwig van Sagan (1340/1350-1390), Pools koningin
 Juraj Sagan (1988), Slowaaks wielrenner
 Peter Sagan (1990), Slowaaks wielrenner

Overig 
 2709 Sagan, een planetoïde
 Sagan Tosu, een Japanse voetbalclub
 SV Sagan, een Duitse voetbalclub uit Sagan
 Sagan (film), een film uit 2008 over het leven van Françoise Sagan